O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2012 - Apertura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 74ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2013-14 - Segunda Divisão se dá com o último colocado da tabla general entre este torneio e o clausura O campeão é classificado para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2013–14

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
2012 na Guatemala